Kalimantan Selatan (deutsch „Süd-Kalimantan“) ist eine indonesische Provinz auf der Insel Borneo. Sie liegt im Südosten der Insel und ist die kleinste, aber am dichtesten besiedelte Provinz Borneos.

Verwaltungsgliederung 
Das Kalimantan Selatan besteht aus den folgenden 11 Regierungsbezirken (Kabupaten) und 2 Städten (Kota):

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung der Provinz setzt sich aus Banjaresen und Dayak zusammen. Im Zuge der Umsiedlungspolitik der indonesischen Regierung sind zudem zahlreiche Menschen aus überbevölkerten Regionen Javas (Javaner) in der Provinz angesiedelt worden (siehe Transmigrasi), was immer wieder zu Konflikten führt. Wichtigste Sprache ist Banjaresisch. Hauptstadt ist Banjarmasin mit 580.000 Einwohnern.

Religion

Geschichte 
Im 15. Jahrhundert etablierte sich ein hinduistisch geprägtes Königreich in der Region, das seit dem 16. Jahrhundert durch fortschreitende Islamisierung zum Sultanat von Banjarmasin wurde. 1860 kam die Region endgültig unter niederländische Kolonialverwaltung und das Sultanat wurde aufgelöst. 1950 wurde Kalimantan Selatan eine Provinz des nun unabhängigen Indonesien. Zunächst gehörte auch das Gebiet von Kalimantan Tengah zur Provinz; die dort lebenden Dayak erkämpften sich jedoch 1957 die Abspaltung.

Wirtschaft 
Wirtschaftlich bedeutend ist die Holzindustrie sowie die Plantagenwirtschaft; vor allem Kautschuk wird angebaut. Eine kleinere Rolle spielen der Kohlebergbau und die Fischerei. Wie in vielen anderen indonesischen Provinzen wirft die Rodung der Regenwälder massive ökologische Probleme auf. Ein weiteres großes Problem ist die Anwendung von hochgiftigem Quecksilber für die handwerkliche Goldgewinnung im Amalgamverfahren. Die Verseuchung von Luft und Wasser betrifft rund 225.000 Menschen. 2013 hat dieser Missstand zur „Nominierung“ ganz Zentral- und Süd-Kalimantans unter den Top 10 der am stärksten verseuchten Gebiete der Erde durch das Blacksmith Institute geführt. Durch Bildungsarbeit bei den Goldschürfern versucht das Institut die Situation zu verbessern.

Literatur 
 Kalimantan Selatan Dalam Angka 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan; kalsel.bps.go.id (indonesisch, englisch)

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite der Provinz, BPS – Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz